Ванина Ванини (фильм, 1961) — фильм Роберто Росселлини.
 Ванина Ванини (фильм, 1983)